Стира́льная доска́:
 Стиральная доска — приспособление для ручной стирки одежды.
 Стиральная доска — музыкальный инструмент.
 Стиральная доска (англ. washboard road) — распространённое название волнистой поверхности неровной дороги.